Канадский олимпийский отбор по кёрлингу 2021 (; турнир известен также как  — «Рычание Колец», предваряемое названием фирмы-титульного спонсора турнира Тим Хортон) проводился в городе Саскатун (пров. Саскачеван) с 20 по 28 ноября 2021 как для мужских, так и для женских команд. Турнир проводился в 8-й раз.

Победители турнира — лучшая мужская и женская команды — получали право представлять Канаду как её мужская и женская сборные на  в Пекине (Китай).

В турнире приняли участие 9 мужских и 9 женских команд.

Среди женских команд победителями со счётом 6:5 стала команда скипа Дженнифер Джонс. Это будет второе участие скипа и этой команды на Олимпиаде — в  они стали олимпийскими чемпионами. Состав команды с тех пор изменился: вместо ушедших Джилл Оффисер и Кирстен Уолл пришли Джоселин Петерман (первое участие на Олимпиаде) и Лиза Уигл (второе участие на Олимпиаде). Вице-скип Кейтлин Лоус участвует третий на Олимпиаде —  она второй раз стала олимпийской чемпионкой (в паре с Джоном Моррисом).
В женском финале проиграла команда Трэйси Флёри. Это было их первое поражение на турнире. Сверхдраматичный и захватывающий матч закончился в экстра-энде. Имея хаммер, Трэйси Флёри последним броском не смогла поставить свой камень лучше двух камней соперниц и позволила украсть один камень, решивший судьбу олимпийской путевки.

В мужском финале встретились олимпийские чемпионы: Брэд Гушу (чемпион ) и Брэд Джейкобс (чемпион ). Со счётом 4:3 победила команда Брэда Гушу и получила путевку на . Для Брэда Гушу и Марка Николса это будет вторая Олимпиада, для Бретта Галланта, Джеффа Уокера и Джеффа Томаса — первая.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. На втором этапе, плей-офф, встречаются команды, занявшие на групповом этапе три лучших места: первая команда попадает сразу в финал, команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, играют в полуфинале.

Если по результатам группового этапа команда, занявшая 3-е место, имеет одинаковое количество побед с командой, занявшей 4-е место, то между ними проводится дополнительный матч, для выявления полуфиналиста — тай-брейк.

Время начала матчей указано местное (UTC−6).

Квалификация к олимпийскому отбору 
Место на олимпийском отборе получают, команды, победившие в значимых турнирах или занявшие наивысшие места по итогам определенных сезонов в Системе Рейтинга Канадских Команд (CTRS ranking). Территориальная принадлежность значения не имеет.
Из-за пандемии COVID-19 в Канаде процесс квалификации пришлось пересмотреть. Поскольку Кубок Канады 2020 года был отменен  потребовалось больше квалификационных турниров, чтобы позволить командам, внесшим изменения в межсезонье, пройти квалификацию. 

Квалификацию прошли команды по следующим критериям:

Мужчины

Женщины

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Результаты матчей и положение команд после сессии 18

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, разыгрывающие тай-брейк

Примечание. По результатам раунд робин (группового этапа) тай-брейк не потребовался.

Плей-офф 

Полуфинал. 27 Ноября, 14:00

Финал. 28 ноября, 19:00

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Результаты матчей и положение команд после сессии 17

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, разыгрывающие тай-брейк

Тай-брейк

Тай-брейк 1 
4-й против 5-го. 27 Ноября, 9:00

Тай-брейк 2 
3-й против Победителя Тай-брейка 1. 27 Ноября, 14:00

Плей-офф 

Полуфинал. 27 Ноября, 19:00

Финал. 28 ноября, 11:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Мужской турнир на сайте Curling Canada
 Женский турнир на сайте Curling Canada

Канадские олимпийские отборы по кёрлингу
Спортивные соревнования в Саскатуне
Спорт в Канаде в 2021 году
Ноябрь 2021 года